Hrvatska nogometna liga (također i kao Hrvatska republička nogometna liga, Jedinstvena hrvatska nogometna liga) je nanovo formirana u sezoni 1979./80. od sudionika dotadašnje dvije skupine Hrvatske nogometne lige - Jug i Sjever, te je bila liga trećeg ranga natjecanja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1979./80.  

Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bio GOŠK-Jug iz Dubrovnika.

Ljestvica 

Novi članovi lige:
 Mladost Petrinja
 Rudar Labin
 Šparta Beli Manastir
 Zadar

Rezultatska križaljka 

Izvori:

Unutarnje poveznice 
 Prvenstvo Hrvatske u nogometu
 Dalmatinska liga 1979./80.
 Regionalna liga Rijeka-Pula 1979./80. 
 Regionalna liga Slavonije i Baranje 1979./80. 
 Liga Zagrebačke regije 1979./80.

Vanjske poveznice

Izvori 
 Ivan Jurić: Narona / Neretva : 1919 - 1994, Metković, 1995., , str. 225
 Franjo Frntić, Dragutin Hripko i dr: Sto godina nogometa u Hrvatskoj : 1880-1980., Zagreb, 1983., str. 148 
  

1979-80 
1979-80 Hrvatska